Niemcy:
 Nordwest – dzielnica Magdeburga
 Nordwest – okręg administracyjny Ingolstadt
 Nord-West – okręg administracyjny Frankfurtu nad Menem

Zobacz też:
 Nord-Ouest